Lopera puede referirse a:

Lugares 
En España
 Lopera, municipio de la provincia de Jaén.
 Lopera, localidad del municipio de Cortes y Graena, en la provincia de Granada.

Personalidades 
 Manuel Ruiz de Lopera (1944), empresario español.

Otros 
 Estadio Manuel Ruiz de Lopera, antigua denominación del actual Benito Villamarín, en la ciudad española de Sevilla.
 Batalla de Lopera, en la provincia de Jaén.